Darker peut faire référence à :

Titre 

 Darker, romance érotique écrite par la romancière britannique E. L. James et parue en 2017 ;
 Darker, jeu vidéo, simulateur de vol de combat de science-fiction édité par Psygnosis, sorti en 1995 ;
 Darker Days, album du groupe de metal gothique mexicano-hollandais Stream of Passion, sorti en 2011 ;
 Darker than Black, anime réalisé par Tensai Okamura et produit par le Bones, en trois séries sorties en 2007, 2009 et 2010 ;
 I Used to Be Darker, film américain réalisé par Matthew Porterfield, sorti en 2013 ;
 You Want It Darker, album studio du chanteur canadien Leonard Cohen, sorti en 2016.

Musique 
 Darker My Love, groupe de rock psychédélique américain.